

Nom 
 Guy Legay (né en 1939), chef cuisinier français ;
 Henri Legay (1920-1992), ténor français ;
 Marcel Legay (1851-1915), chansonnier français.

Pseudonyme 
 Piet Legay, pseudonyme de Baudouin Chailley.

Voir aussi